Das Herrendoppel der US Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Mark Knowles und Daniel Nestor. Das Finale bestritten Jonas Björkman und Max Mirny gegen Bob und Mike Bryan, welches die Bryans in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt. Nachdem sie in diesem Jahr bereits bei den Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon jeweils im Finale verloren hatten, verhinderten die Bryans durch den US-Open-Sieg den „Anti-Slam“, wie Bob Bryan es bezeichnete.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2005